Sören steht für:

 die deutsche und schwedische Form des dänischen Vornamens Søren
 Sören (Holstein), deutsche Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde
 Sören (Schweden), Ort in der schwedischen Provinz Norrbottens län

Siehe auch:
 Söhren